Mes de la història dels negres (del seu nom en anglès Black History Month), celebració anual de la història de la diàspora africana 
 Bulletin of the History of Medicine, revista científica especialitzada en la història de la medicina
 bhm també és el codi ISO 639-3 del batharí, llengua semítica parlada al Iemen i a Oman
 Bhm. també és l'abreviatura de la boehmita, mineral de la classe dels hidròxids